Akçelik bzw. Akcelik ist der Familienname folgender Personen:

 Engin Akcelik (1940–Ende September 2005), türkischer Schauspieler
 Nefise Akçelik (1955–2003), türkische Bauingenieurin